Okręty US Navy o nazwie USS "Newark", pochodzącej od miasta Newark:

Pierwszy "Newark" (C-1) był krążownikiem pancernopokładowym (ang. protected cruiser), który był w służbie w latach 1891–1912
Drugi "Newark" (CL-100) miał być lekkim krążownikiem, ale okręt został ukończony jako lekki lotniskowiec "San Jacinto" (CVL-30)
Trzeci "Newark" (CL-108) miał być lekkim krążownikiem. Budowę anulowano w sierpniu 1945, ale kadłub został zwodowany i użyty do testów.

Newark